Jedna z czterech grup mistrzostw Europy 2004. Mecze odbyły się w Porto, Faro-Loulé oraz w Lizbonie, a drużynami w grupie były: reprezentacja Portugalii, reprezentacja Grecji, reprezentacja Hiszpanii oraz reprezentacja Rosji. Grupę wygrała reprezentacja Portugalii, a do ćwierćfinału turnieju awansowała również reprezentacja Grecji, natomiast reprezentacja Hiszpanii oraz reprezentacja Rosji zakończyły udział w turnieju.

Reprezentacja Portugalii i reprezentacja Grecji spotkały się 4 lipca 2004 roku w finale turnieju rozegranym na Estádio da Luz w Lizbonie, który się zakończył wynikiem 1:0 dla reprezentacji Grecji, która tym samym sensacyjnie została triumfatorem tych rozgrywek.

Drużyny

Tabela 

 Przeciwnikiem reprezentacji Portugalii w ćwierćfinale była 2. drużyna Grupy B – reprezentacja Anglii.
 Przeciwnikiem reprezentacji Grecji w ćwierćfinale była 1. drużyna Grupy B – reprezentacja Francji.

Mecze

Portugalia – Grecja 

 Zawodnik meczu:  Teodoros Zagorakis
Sędzia główny:  Pierluigi Collina
 Asystenci:
  Marco Ivaldi
  Narciso Pisacreta
Sędzia techniczny:  Alain Hamer

Hiszpania – Rosja 

 Zawodnik meczu:  Vicente
Sędzia główny:  Urs Meier
 Asystenci:
  Rudolf Käppeli
  Francesco Buragina
Sędzia techniczny:  Kim Milton Nielsen

Grecja – Hiszpania 

 Zawodnik meczu:  Raúl González
Sędzia główny:  Ľuboš Micheľ
 Asystenci:
  Igor Šramka
  Martin Balko
 Sędzia techniczny:  Stuart Dougal

Rosja – Portugalia 

 Zawodnik meczu:  Maniche
Sędzia główny:  Terje Hauge
 Asystenci:
  Ole Hermann Borgan
  Steinar Holvik
 Sędzia techniczny:  Frank De Bleeckere

Hiszpania – Portugalia 

 Zawodnik meczu:  Deco
Sędzia główny:  Anders Frisk
 Asystenci:
  Kenneth Petersson
  Peter Ekström
 Sędzia techniczny:  Stuart Dougal

Rosja – Grecja 

 Zawodnik meczu:  Dmitrij Kiriczenko
Sędzia główny:  Gilles Veissière
 Asystenci:
  Frédéric Arnault
  Serge Vallin
 Sędzia techniczny:  Frank De Bleeckere

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki Grupy A 

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 2004